Loze ist der Familienname von:
 Eduards Loze (* 1977), lettischer Badmintonspieler

Sonstiges:
 Loze, französische Gemeinde im Département Tarn-et-Garonne
 Loze Mountain, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika